Pride Grand Prix 2000 Finals foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Pride Fighting Championships. Aconteceu em  no Tokyo Dome em Tóquio. O evento concluiu o Torneio de Peso Aberto do Pride de 2000. Ele também contou com a luta entre Royce Gracie e Kazushi Sakuraba que ganhou o prêmio de Luta do Ano de 2000 do Wrestling Observer Newsletter.

Resultados

Chave do Torneio 

2000 nas artes marciais mistas
Desporto no Japão em 2000